

Presentación previa 
El alemán Tobias Kamke defendió exitosamente su título al derrotar, al igual que el año pasado, al francés Paul-Henri Mathieu por 1-6, 6-3 y 7-5 en la final.
En las 2 ediciones disputadas de este torneo, se repitió la misma final y en ambas el triunfo fue para el alemán.

Cabezas de serie 

 Kenny de Schepper  (Primera ronda)
 Nicolas Mahut (Primera ronda)
 Benjamin Becker (Cuartos de final)
 'Tobias Kamke (Campeón)

<ol start="5">
  Jan-Lennard Struff ''(Cuartos de final)
  Paul-Henri Mathieu ''(Final)
  Ričardas Berankis ''(Cuartos de final)
  Andrey Golubev (Segunda ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Pétange 2013